Villa del Rosario puede referirse a:

 Villa del Rosario, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Villa del Rosario, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Villa del Rosario, municipio del departamento de Norte de Santander, Colombia;
 Villa del Rosario-El Salado, corregimiento del departamento de Bolívar, Colombia;
 Villa del Rosario, localidad y distrito del departamento de San Pedro, Paraguay;
 Villa del Rosario, ciudad del estado Zulia, Venezuela;
 Villa del Rosario, localidad del departamento de Lavalleja, Uruguay;